

Persone
Aldo Caputo – tenore italiano
Francesco Caputo – calciatore italiano
Francesco Caputo – pittore italiano
Giacomo Caputo – archeologo italiano
Giacomo Caputo – militare italiano.
Gildo Caputo – mercante d'arte, militare e antifascista italiano naturalizzato francese
Giorgio Caputo – attore e regista italiano
Livio Caputo – giornalista, scrittore e politico italiano
Massimiliano Caputo – ex calciatore italiano
Mauro Caputo – regista e produttore cinematografico italiano
Michele Caputo – vescovo cattolico italiano
Mina Caputo – cantante statunitense, voce dei Life of Agony
Nicola Caputo – politico italiano
Ricardo Caputo – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
Rosario Caputo – imprenditore italiano
Sergio Caputo – cantautore e musicista italiano
Tommaso Caputo – arcivescovo cattolico italiano
Tonino Caputo – pittore e scenografo italiano
Vincenzo Lamia Caputo –  ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Pagine correlate
Francesco Caputo
Giacomo Caputo
Caputi